Аделфий (Adelphius, Adelfius; Adelphia, Adelfia) е име на:

 Клодий Целсин Аделфий, praefectus urbi 351 г.
 Валерий Фалтоний Аделфий, консул 451 г.
 Аделфия (* 340), дъщеря на Клодий Целсин Аделфий и Фалтония Бетиция Проба, съпруга на Луций Валерий Септимий Бас, Praefectus Urbi Romae 379 или 383 г. Майка на Валерий Аделфий Бас,
 Валерий Аделфий Бас (360– сл. 383), vir consularis и consul. Venet. 383 или 392 г.
 Валерий Аделфий (* 385)
 Аделфия (* 410; + сл. 459), съпруга на Аниций Проб (fl. 459), политик, претор 424 г.

Други:
 Аделфия, град в Пулия, Италия